Geografisch
 Fraipont (plaats), een Belgische deelgemeente in de gemeente Trooz
Station Fraipont, station in de bovenstaande plaats
Tunnel van Fraipont, tunnel in bovenstaande plaats

Personen
 Charles Fraipont (1883-1946), Belgisch politicus en zoon van Julien Fraipont
 Julien Fraipont (1857-1910), paleontoloog en vader van Charles Fraipont
 Georges Fraipont (1873-1912), Franse schilder, illustrator en zoon van Gustave Fraipont
 Gustave Fraipont (1849-1923), Franse schilder, beeldhouwer, illustrator en poster ontwerper en vader van Georges Fraipont  

Varia
Fraipontiet mineraal genoemd naar Julien en Charles Fraipont